Uugannguit bezeichnet:
 Uugannguit (Bucht, Ilulissat), Bucht im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Uugannguit (Bucht, Qaqortoq), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland